Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Connecticut Open) van 2018 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 augustus 2018 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen. Het was het laatste toernooi in de 2018-editie van de US Open Series.

Enkelspel 
Titelverdedigster Darja Gavrilova was het negende reekshoofd. Zij bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een blessure aan een achillespees.

De ongeplaatste Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Spaanse Carla Suárez Navarro in twee sets. Sabalenka wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2018. Zij won US$ 136.580 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens had zich afgemeld, wegens een virusziekte.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Gabriela Dabrowski en Xu Yifan hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Andrea Sestini-Hlaváčková en Barbora Strýcová won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het ongeplaatste koppel Hsieh Su-wei en Laura Siegemund in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Sestini-Hlaváčková had daar­naast 25 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Strýcová 21.

Het Belgische team Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck was als alternate tot het toernooi toegelaten. Zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde met Johanna Larsson (Zweden) – zij waren het derde reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde. Haar landgenote Demi Schuurs was samen met de Sloveense Katarina Srebotnik als tweede geplaatst – tijdens de tweede set van hun openingspartij moesten zij de strijd staken, wegens een kuitblessure van Schuurs.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

New Haven 2018
New Haven